

Plaatsen 
 Shangri-La (fictieve plaats), naam van het aardse paradijs uit een boek van James Hilton
 Shangri-La (stad), arrondissement in China, ook bekend als Zhongdian
 Shangri-La (Titan), donker gewest op Saturnus' maan Titan

Muziek 
 Shangri-La (album), album van Mark Knopfler
 Shangri-la (Gerard Joling), single van Gerard Joling
 The Shangri-Las, Amerikaanse meidengroep uit de jaren 1960
 도원경, 桃源境, Shangri-La, Album van VIXX
 Shangri-la, een nummer op het album Arthur van The Kinks
 Ghost of Shangri La, een nummer op het album Year of the Tiger van Myles Kennedy
 Shangri la, album van Jake Bugg

Overig 

 Shangri-La hotels en resorts, een Chinese hotelketen.
Shangri-La Bosphorus, een hotel in Istanbul aan de Bosphorus.
 Shangri-La-Dialoog, veiligheidsconferentie in Singapore.